Rede de descanso — rede utilizada por seres humanos para descanso
 Rede de drenagem — rede para escoamento da água, nas cidades e nas bacias hidrográficas
 Rede de pesca — rede utilizada por seres humanos para pesca
 Rede neural artificial — sistema computacional
 Rede social — relação entre os seres humanos
 Rede Sustentabilidade (REDE) — um partido brasileiro
 Rede de computadores — rede estabelecida entre computadores
Rede de televisão - união de várias de emissoras de TV acordam a transmitir a mesma programação
 Rede de área pessoal — rede de dispositivos, em raio de poucos metros  
 Rede (empresa) — empresa de meio de pagamento, antigamente conhecida como Redecard